Subprovinsielle byer 副省級城市 (Fù Shěngjí Chéngshì) er en klasse territoriale administrative enheder i Folkerepublikken Kina. Klassifikationstypen blev vedtaget af regeringen den 25. februar 1994. Borgmesteren for en subprovinsiel by er af samme rang som en viceguvernør i en provins.

Til at begynde med blev der oprettet 16 subprovinsielle byer. Men dette er senere blevet til 15, da  Chongqing i 1997 blev gjort til byprovins.  Disse enheder har væsentlig højere grad af rettigheder, kompetencer og ansvarsområder, særlig indenfor retspleje og økonomi, end andre territoriale enheder på sekundærniveau. 

Folkerepublikken Kinas subnationale enheder